Le terme Eastmain a plusieurs significations.

Toponymie

Eastmain, un village cri au Québec
 Eastmain, une terre réservée crie au Québec
 Eastmain, une rivière du Québec
 Réservoir Eastmain, un plan d'eau sur la rivière Eastmain dans le Nord-du-Québec

Autres 
 Eastmain, une Première Nation crie au Québec